Miejscowości w USA:
 Freeburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Freeburg – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Osage
 Freeburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
Gminy w USA:
 Freeburg (ang. Freeburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair